In 2015 werd het 25ste voetbalseizoen gespeeld van de Wit-Russische Vysjejsjaja Liha. De competitie werd gespeeld van  10 april tot 8 november. BATE werd kampioen.

 Door de uitbreiding van de competitie van 12 naar 14 clubs werd het format van de voorbije twee seizoenen met play-offs na de reguliere competitie op de schop gegooid. Na dit seizoen zou de competitie uitgebreid worden naar 16 teams.

Eindstand

Er worden zowel Wit-Russische als Russische namen gebruikt, bv Dinamo Minsk gebruikt de Russische naam.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Wit-Russische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2015